

Cinema 
Reflections – documentario del 1927 prodotto dalla Fox Film Corporation 
 Reflections – film del 1984 diretto da Kevin Billington
 Reflections – film del 2007 diretto da Gina Prince-Bythewood
 Il riflesso dell'assassino (Reflections) – film del 2008 diretto da Bryan Goeres
 Reflections – film del 2008 diretto da Barry L. Caldwell

Musica 
 Reflections  – singolo delle The Supremes del 1967
 Reflections  – album delle The Supremes del 1968
 Reflections  – album di Manos Hadjidakis del 1969
 Reflections  – album dei The Fifth Dimension del 1971
 Reflections  – album di Jerry Garcia del 1976
 Reflections – album di Gil Scott-Heron del 1981
 Reflections  – album di Gregorio Cosentino del 1983
 Reflections  – album di Rick James del 1984
 Reflections  – album di Debby Boone del 1988
 Reflections  – album degli After 7 del 1995
 Reflections  – album dei Centinex del 1997
 Reflections  – album dei The Carpenters del 1998
 Reflections  – album degli Apocalyptica del 2003
 Reflections  – album di B. B. King del 2003
 Reflections  – album di Miriam Makeba del 2003
 Reflections  – album di Paul van Dyk del 2003
 Reflections  – album di Sandra del 2006
 Reflections: A Retrospective  – album di Mary J. Blige del 2006
 Reflections (I Remember)  – singolo di Mary J. Blige del 2006
 Reflections  – album di Kurt Rosenwinkel del 2009
 Reflections  – album dei Texas in July del 2013

Altro 
 Ubisoft Reflections  – casa produttrice britannica